BWK steht für:
 Baden-Württembergische Kapitalanlagegesellschaft, aufgegangen in der LBBW Asset Management
 Berufswegekonferenz
 BWK Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
 Berufliche Weiterbildungskurse Burgdorf, Weiterbildungsinstitution in Burgdorf BE 
 Bremer Woll-Kämmerei, Unternehmen
 Brennstoff, Wärme, Kraft, ehemaliger Titel der Fachzeitschrift BWK Energie.
 Brustwirbelkörper
 Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau, Berufsverband
 Bund Westdeutscher Kommunisten, ehemalige Partei
 Bundeswehrkrankenhaus
 Flughafen Brač (IATA-Flughafencode) in Kroatien

BWk steht für:
 kaltes Wüstenklima nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

bwk steht für:
 Bauwaki (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

BWK